Gheorghe Stoica ist der Name folgender Personen:

* Gheorghe Stoica (Politiker, 1900) (1900–1976), rumänischer Politiker
 Gheorghe Stoica (Politiker, 1935) (* 1935), rumänischer Politiker